Катови́цкое воево́дство () — воеводство Польши, существовавшее в 1975—1998 годах.

Представляло собой одну из 49 основных единиц административного деления Польши, которые были упразднены в результате административной реформы 1998 года.

Занимало площадь 6650 км². В 1975 году насчитывало 3 487 900 жителей. Административным центром воеводства являлся город Катовице. В 1999 году территория Катовицкого воеводства отошла большей частью (87,65 % — 5828,15 км²) к Силезскому воеводству. К Малопольскому воеводству отошли гмины Олькушского и Хшанувского повятов, а также гмина Бжеще Освенцимского повята (12,35 % — 821,85 км²).

Крупнейшие города Катовицкого воеводства (за числом жителей, данные за 1995 год):

См. также 
 Катовицкое воеводство

Литература 
 Historyczny atlas Polski. — : Wydawnictwo Demart, 2011. — С. 122—123. — ISBN 978-83-7427-323-7.
 Jerzy Pietrucha. Województwo katowickie. Fakty liczby problemy. — Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1979. — ISBN 83-2160-010-7.

Воеводства Польши (1975—1998)
История Силезского воеводства
История Малопольского воеводства
История Катовице